Произведения культуры и искусства, посвящённые   — первому в мире человеку, совершившему полёт в космическое пространство.

Памятники 

4 апреля 2011 года Британский совет объявил, что в центре Лондона в рамках культурной программы, посвящённой 50-летию полета человека в космос, поставят копию люберецкого памятника Гагарину. Люберецкий монумент был выбран после сравнительного анализа всех памятников Гагарину, установленных в России. Торжественное открытие памятника на аллее Мэлл состоялось 14 июля 2011 года, в день 50-летия визита Юрия Гагарина в Лондон.

В октябре 2012 г. в парке у исторического здания штаб-квартиры NASA в Хьюстоне открыт первый в США памятник Юрию Гагарину.

Бюст Ю. А. Гагарина в июне 2017 года установлен у входа в Военно-воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Воронеже.

Мемориальные доски 
11 апреля 2011 года в Санкт-Петербурге по адресу ул. Новоладожская, дом 4 состоялось открытие мемориальной доски на здании бывшего завода «Вулкан», где в 1955 году проходил производственную практику Юрий Гагарин.

В Италии есть как минимум 6 памятников-бюстов Гагарина и обсерватория, названная его именем:⠀
⠀
1️⃣ Одно из бронзовых изваяний первого космонавта Земли оказалось наиболее близко к небу и космосу - на высоте 1349 метров в обсерватории «Макс Валье» на самом севере Италии в Южном Тироле (Больцано) ⠀
⠀
2️⃣ В северной итальянской области Фриули-Венеция-Джулия установлен памятник Юрию Гагарину - подарок международного благотворительного фонда "Диалог культур - единый мир".
Юрий Алексеевич приветствует своей доброй улыбкой всех входящих в Технический институт им. Кеннеди в городе Порденоне (считается одним из самых престижных учебных заведений в регионе).⠀
⠀
3️⃣Ещё один бюст в музее аэронавтики имени Джанни Капрони в Тренто (Museo dell' aeronautica Gianni Caproni)⠀
⠀
4️⃣ В Парке Санта Тереза в Квартале Борго Рома в Вероне ( Parco Santa Teresa in Borgo Roma a Verona)⠀
⠀
5️⃣ Новый планетарий, названный в честь первого в мире космонавта Юрия Гагарина, открылся в Астрономической обсерватории Каподимонте итальянского города Неаполя в 2017 году.
Планетарий вмещает до 70 человек. По центру купола размещен цифровой проектор яркостью 7,5 тыс. люмен, который способен передать изображение с разрешением 2560х1600 пикселей.
Также у 10-метрового купола планетария установлен бюст советского космонавта.⠀
⠀
6️⃣Памятник Юрию Гагарину есть и в республике Сан-Марино.
Бронзовый бюст советского космонавта установлен у входа в местный университет.

Песни, стихи и музыка

Песни 
 Цикл «Созвездие Гагарина» (А. Пахмутова — Н. Добронравов):
 «Запевала звёздных дорог»
 «Как нас Юра в полёт провожал»
 «Смоленская дорога»
 «Созвездие Гагарина»
 «Знаете, каким он парнем был»
 «Звёздная баллада» (С. Пожлаков — Л. Лучкин)
 «Шёл Гагарин по тропинке» (А. Лаэртский)
 Добрый день, майор Гагарин

Советские и российские исполнители 
 «Знаете, каким он парнем был» (Юрий Гуляев)
 «В кабинете Гагарина» (Юрий Визбор)
 «Нас пошлют на войну» (группа «Собаки Качалова»)
 «Я — Космос» (группа «Небослов»)
 «Юрий Гагарин» (группа «Браво»)
 «Космический рок-н-ролл» (группа «Браво»)
 «Шёл Гагарин по тропинке» (Александр Лаэртский)
 «Гагарин» (группа «Пилот»)
 «Гагарин, я Вас любила» (группа «Ундервуд»)
 «Юра» (группа «Воплі Відоплясова»)
 «Гагарин» (группа «Нейро Дюбель»)
 «Нас слышит Гагарин» (группа «Боги»)
 «Звезды 3000» (группа «Смысловые галлюцинации»)
 «Вторая космическая» (Евгений Бабушкин)
 «Юрий Алексеевич Гагарин» (группа «СерьГа»)
 «Гагарин-Party» (группа «Кар-мэн»)
 «Гагарин» (Мика Ньютон)
 «Песня Космонавта» (группа «Космонавт и Спутники»)
 «Юрий Гагарин» (группа «Anacondaz»)
 «Гагарин» (группа Digital Machine)
 «Загробная» (группа «Кровосток»)
 «Одиссея „Гагарин“» (Андрей Стойчев)
 Метко (Я как Юрий Гагарин в твоем микрокосме) — Гости из будущего
 «Два полковника» — Алькор (С. Никифорова) на стихи А. Ланина (об учебном вылете, в котором погибли полковники ВВС СССР Ю. Гагарин и В. Серёгин)

Зарубежные исполнители 
 «Juri Gagarin» (группа Banda Bassotti)
 «Hey, Gagarin» (Жан-Мишель Жарр)
 «Weightless» (группа Prefab Sprout)
 «Yuri» (группа Oi Va Voi)
 «Добрый день, майор Гагарин» (джаз-оркестр п/у Густава Брома)
 «Yuri Rock» (Johnny Mondo)
 «Lapsuuden sankarille (Lennä Juri Gagarin)» (группа Miljoonasade)
 «Lenda Juri Gagarin» (кавер-версия группы «Старшая медсестра» (), на эстонском языке; русскоязычный вариант — «Герой моего детства»)
 «Gagarin» (группа Pannonia Allstars Ska Orchestra)
 «Si Gagarin Levantara el Casco» (группа Los Gandules)

Также, в честь Юрия Гагарина названы музыкальные коллективы:
 группа Gagarin Brothers
 ВИА Гагарин

Стихи 
 «Я первый смерил жизнь обратным счетом…» (В. С. Высоцкий)

Кино- и телефильмы

1960-е годы 
 Человек вернулся из космоса. СССР, ЦСДФ, 1961.
 Первый рейс к звёздам. СССР, ЦСДФ, 1961.
 Первый полёт человека в космическое пространство. СССР, Киностудия научно-популярных фильмов.
 На орбите дружбы. Фильм о визите Ю. Гагарина в Египет, Либерию, Грецию. СССР, Моснаучфильм, 1962.
 Добро пожаловать, Юрий Гагарин!. Фильм о визите Ю. Гагарина в Японию. СССР, Моснаучфильм, 1963.
 Первые космонавты в ГДР. Фильм о поездке советских космонавтов Ю. Гагарина и В. Николаевой-Терешковой в ГДР. СССР, Моснаучфильм, 1963.
 Желанные гости. Фильм о поездках Ю. Гагарина в Австрию и Данию, Г. Титова в Югославию. СССР, Моснаучфильм, 1963.
 На земной орбите — Мексика. Фильм о поездке советских космонавтов Ю. Гагарина и В. Николаевой-Терешковой в октябре 1963 года в Мексику. СССР, Моснаучфильм, 1963.
 Космонавты в стране фиордов. Фильм о визите Ю. Гагарина и В. Быковского в Норвегию. СССР, Моснаучфильм, 1964.
 На шведской земле. Фильм о визите Ю. Гагарина и В. Быковского в Швецию. СССР, Моснаучфильм, 1964.
 Юрий Гагарин. СССР, Творческое объединение «Экран», 1969.

1970—настоящее время 
 Наш Гагарин. СССР, «ЦСДФ», 1971.
 Рассказ о моем друге (Леонов о Гагарине). СССР, «Лентелефильм», 1971.
 Колумб Вселенной. СССР, «ЦСДФ», 1972.
 Укрощение огня. СССР, «Киностудия «Мосфильм»», 1972.
 Гагаринское поле. СССР, «Саратовская студия телевидения», 1974.
 Так начиналась легенда. СССР, 1976.
 Взлёт. Гагарин. СССР, «Киевнаучфильм», 1980.
 Полет и подвиг продолжая. СССР, «Центрнаучфильм», 1986.
 Гагарин, я Вас любила. Украина-Германия, производство ZDF (Германия), к/с «Контакт» (Украина), 1992.
 Гагарин. Сын, брат, отец. Россия, Студия «Золотая лента», 2000.
 Юрий Гагарин. Легенда и Человек. СССР, «Центрнаучфильм», 2001.
 Юрий Гагарин. Другое лицо?. Россия, «Независимый экспериментальный центр культуры и информации им. Саввы Кулиша», 2002.
 Вспоминая Юрия Гагарина. Россия, ООО «Совинфильм», 2003.
 Гибель Гагарина. Возвращение истины. Фильм телеканала «РЕН-ТВ» из цикла «Секретные истории», 2004.
 Юрий Гагарин. Последние 24 часа. Россия, «Останкино», 2005.
 Юрий Гагарин. Как уходили кумиры. Документальный фильм из цикла «Как уходили кумиры» телеканала «ДТВ». Россия, «Инфотон», 2006.
 Final Days of an Icon. Final Days of Yury Gagarin / «Последние дни знаменитостей. Последние дни Юрия Гагарина». Франция, Sunset Presse , France 5, 2007.
 Звёздный герой. Россия, ГТРК «Саратов», 2007.
 40 часов, которых не было. Россия, ГТРК «Самара», 2007.
 Мой серебряный шар. Документальный фильм Виталия Вульфа из цикла «Мой серебряный шар». Россия, 2008.
 Улыбка Гагарина. Россия, Студия «Встреча», 2009.
 12 апреля. Документальный фильм режиссёра Майи Меркель. Россия, 2009.
 108 минут — Россия, НП «Производящая телевизионная компания „ПТК“», 2009.
 Быть первым. Россия, телеканал «Культура», 2010.
 Starman: The Truth Behind Yuri Gagarin / «Звездный путь Юрия Гагарина». Великобритания. TVF International, Clover Films, 2010.
 108 минут. Многосерийный телевизионный фильм. Россия, студия «Арт-Базар», 2010.
 Последний полет Гагарина. Неразгаданная тайна. Россия, Радиовещательная компания « Голос России» и телекомпания «Пул», 2011.
 First Orbit / Первая орбита. Фильм о полете Юрия Гагарина снят с борта МКС итальянским астронавтом Паоло Несполи. Видеоряд сопровождается аудиозаписями с выступлениями Гагарина. Великобритания. 2011.
 Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь. Россия, телеканал «Россия 1», 2011.
 Возвращение. Короткометражный документальный фильм. Россия, ТВ «Центр», Саратов, 2011.
 Саратов: стартовая площадка в жизнь. Россия, ГТРК «Саратов», 2011.
 Легенда о первой тайне Космоса. Россия, кинокомпания «Киноискусство», 2011.
 Legend of the first Mystery of the Cosmos. Россия, кинокомпания «Киноискусство», 2011.
 Юрий Гагарин. Семь лет одиночества. Россия, телеканал «Россия», 2014.

Художественное кино 
Образ Юрия Гагарина был воссоздан актёрами в художественных и телевизионных фильмах:
 Анатолий Челомбитько — художественный фильм «Укрощение огня», 1972 год.
 Олег Орлов — фильм о детстве Гагарина «Так начиналась легенда», 1976 год.
 Виталий Урсу — совместная постановка «Битва за космос», 2005 год.
 Дмитрий Муляр — фильм «Космос как предчувствие», 2005 год; сериал «Наш космос», «НТВ», 2011 год.
 Валентин Кузнецов — фильм «Бумажный солдат», 2008 год.
 Алексей Свиридов — фильм «Хоккейные игры», 2012 год; сериал «Гражданин Никто», 2016 год.
 Ярослав Жалнин — фильм «Гагарин. Первый в космосе», 2013 год.
 Алексей Богачук — фильм «Главный», 2015 год.
 Ян Лосенков — сериал «Фарца» 2015 год

Литература

1960-е годы 
 1961 год:
 Сулейменов О. «Земля, поклонись человеку!». Поэма. — Алма-Ата: Казгослитиздат. 39 с.
 Гарбузов С., Гольцев В. «Советский человек в космосе». Библиотека «Известий», специальный выпуск. — : «Известия». 160 с.
 Гагарин Ю. А. «Дорога в космос: Записки летчика-космонавта СССР». — : Правда, Воениздат.

 1962 год:
 Копылова Т. А., Юркина Г. «Пионер из пионеров». — : Молодая гвардия. 79 с. Тираж — 75000 экз.

 1968 год
 Гагарин Ю. А. «Вижу Землю…» —  : Детская литература. 63 c.

1970—настоящее время 
 1971 год:
 Куденко О. И. «Орбита жизни: повесть-хроника» — : Московский рабочий, 400 с. Тираж — 75000 экз.
 Титов Г. С. «Первый космонавт планеты». — : Знание. 29 c.

 1972 год:
 Гагарин В. А. «Мой брат Юрий» / Литературная запись Валентина Сафонова. — М.: Московский рабочий, 288 с. Тираж — 100000 экз.
 Зверев Ю., Оксюта Г. «Юрий Гагарин на земле Саратовской». — Саратов: Приволжское книжное издательство. 134 с.

 1973 год:
 Обухова Л. «Вначале была Земля». : Современник. 254 c.

 1974 год:
 Дихтярь А. «Жизнь — прекрасное мгновенье», : Молодая гвардия. 318 с.
 Обухова Л. «Звёздный сын Земли», : Детская литература. 64 с.

 1976 год:
 Нагибин Ю. М. «Маленькие рассказы о большой судьбе». — : Советская Россия. 95 с.
 Шонин Г. С. «Самые первые». — : Молодая гвардия. 127 с.

 1977 год:
 «Звёздный городок». Фотоальбом. — : Машиностроение. 134 с.
 Порохня В. С. «Дорога на Байконур. Рассказ о Юрии Гагарине». Алма-Ата: Казахстан. 103 с.

 1978 год:
 Голованов Я. К. «Наш Гагарин: книга о первом космонавте и земле, на которой он родился» — М.: Прогресс, 330 с. Тираж — 36230 экз.

 1979 год:
 Обухова Л. А. «Любимец века». : Молодая гвардия. 2-е изд. 191 с.
 Нагибин Ю. М. «Рассказы о Гагарине». — : Детская литература. 96 с.
 Синицын В. «Первый космонавт». — : Малыш. 79 с.

 1980 год
 П. Р. Попович, В. С. Лесников «Не могло быть иначе!» : Молодая гвардия. 205 с. Тираж — 100000 экз. Серия «Люди и космос».

 1981 год:
 Карпущенко В. М. «Юрий Гагарин — внук путиловца». — : Лениздат. 80 с.
 Гагарина В. И. «108 минут и вся жизнь» [книга-альбом]. — : Молодая гвардия, 135 c.
 Гагарин Ю. А. «Дорога в космос: записки летчика-космонавта СССР». — : Воениздат. 336 с.
 Гагарин Ю. А., Лебедев В. «Психология и космос: двадцатой годовщине первого полёта человека в космос посвящается», 4-е изд. — : Молодая гвардия, 191 с.
 Докучаев Ю. «Юрий Гагарин», худож. Копейко Ю. — : Детская литература. 144 с.
 «Первый космонавт планеты Земля». — : Советская Россия. 301 с.
 Романов А. П. и др. «Сыны голубой планеты, 1961—1980», 3-е изд. — : Политиздат. 399 с. Тираж — 100000 экз.

 1982 год:
 Гагарин В. «Мой брат Юрий: повесть», лит. запись Валентина Сафонова. — : Юнацтва, 413 с.
 Голованов Я. К. «Дорога на космодром». — : Детская литература. 551 с.
 Лиханов А. А. «Сын России» / Художники Кукулиева А., Кукулиев Б., Ан О. — : Молодая гвардия. 111 с. Тираж — 50000 экз.

 1983 год:
 Гагарина А. Т. «Слово о сыне» / Запись Копыловой Т.. — : Молодая гвардия. 160 с.
 «Загадки звёздных островов». Сборник. Книга 2. : Молодая гвардия. 255 с. Тираж — 100000 экз.

 1984 год:
 Залюбовская М. Е. «Сын Земли и звёзд», Киев.
 Щербаков А. А. «Венок Гагарину: сборник стихотворений», художник Г. И. Метченко. — М.: Советская Россия, 112 с.
 Гагарина В. И. «Каждый год 12 апреля» лит. запись Михаила Реброва. — М.: Советская Россия, 96 с.
 Губарев В. С. «Утро космоса. Королёв и Гагарин» — М.: Молодая гвардия, 191 с.
 Сборник «Ю. А. Гагарин», Москва.

 1986 год:
 Гагарина А. Т. «Память сердца». Соавтор Копылова Т.. — М.: АПН.
 Голованов Я. К. «Космонавт № 1», Москва.
 Колтовой Б. И. «Он всех нас позвал в космос», Москва.
 Казаков С. Д. «Минуты встреч неповторимых» — М.: Советская Россия, 128 с.
 Гольдовский Д. Ю. «Первые полёты в космос», Москва.
 Белоцерковский С. М. «Диплом Гагарина», Москва.
 Гагарина А. Т., Копылова Т. «Слово о сыне», Кишинёв.
 Горшков В. С. «Мы — дети Земли», Ленинград.
 Рузанова Н. В. «Юность космонавта» Очерки об Ю. А. Гагарине, Москва.
 Герасимова М. И., Иванов А. Г. «Звёздный путь», Москва.
 Нечакж Л. В. «День Гагарина: сборник» предисл. Губарева В. С. — М.: Современник, 435 с.

 1987 год:
 Дихтярь А. Б. «Прежде, чем прозвучало „Поехали!“», Москва.
 Степанов В. А. «Юрий Гагарин», Москва.

 1988 год:
 Кузнецов Н. Ф. «Главный и Первый» повесть о С. П. Королёве и Ю. А. Гагарине, Москва.

 1991 год:
 Казаков С. Д. «Юрий Гагарин. Портрет без ретуши», Москва.

 1995 год:
 Сборник «Космос и человек», выпуск 3, Москва, ЦНИИмаш.
 Сборник «Космос и человек», выпуск 2, Москва, ЦНИИмаш.

 2004 год:
 Устинов Ю. С., Севастьянов В. И. «Бессмертие Гагарина», Москва.

 2005 год:
 Устинов, Ю. С. «Бессмертие Гагарина» — М.: Герои Отечества, 624 с.

 2010 год:
 Лесников, В. С. «Гагаринское время». Серия «Рядом с космонавтами». Королёв. Издательство «Космос». ISBN 978-5-98792-025-1.

 2011 год:
 Гагарина, А. Т., Копылова, Т. А.. «Юрий Гагарин: глазами матери»
 Гагарина, А. Т. «Память сердца»
 Копылова Т. А.. «Раскрытые страницы»
 Первушин А. И. «108 минут, изменившие мир». Серия: Люди в космосе. Издательство: Эксмо, Москва, твёрдый переплёт, тираж 5000 экз., 528 с. ISBN 978-5-699-48001-2
 Доран, Д., Бизони, П. Гагарин. Человек и легенда. Пер. с англ. А.Капанадзе. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2011. 320 с., 4500 экз., ISBN 978-5-389-01697-2
 Комикс «Дорога к звёздам».
 
 Куприянов, В. Н. Космическая одиссея Юрия Гагарина. СПб.: Политехника, 2011. 317 с., ил., 1 000 экз., ISBN 978-5-7325-0979-3

Статьи 
 Звёздное время (Красная звезда, 1 мая 1961)
 Вас ждёт воздушный океан (Комсомольская правда, 9 июля 1961)
 Металл и характер отливаются в труде (Красная звезда, 14 октября 1961)
 Вперёд, всегда вперёд (Правда, 12 апреля 1962)
 Слово к писателям (Литературная Россия, 12 апреля 1963)
 Поэзия звёздных высот (Комсомольская правда, 10 мая 1963)
 Лыжню летящим по волнам (Комсомольская правда, 2 октября 1963)
 Штурмующие небо (Известия, 4 октября 1963)
 Дважды воскресший (Молодой коммунист № 3, 1964)
 Есть пламя (Комсомольская правда, 18 августа 1964)
 Наши ряды растут (Красная звезда, 11 апреля 1965)
 Время коммунизма, время космоса (Авиация и космонавтика № 4, 1967)
 Ступени во Вселенную // В 2017 году : сборник, АПН, 1968

Нумизматика 
Юрий Гагарин изображался на памятных монетах в нескольких странах мира:
 монете СССР в 1 рубль (1981 года выпуска)
 монета Чехословакии 100 крон (1981)
 монета СССР 3 рубля (1991)
Монета СССР «30 лет первого полета человека в космос», 3 рублей, 1991.
 серии монет России 2001 года (40 лет полёта)
 монета Либерии 20 долларов (2001)
 серии монет России 2011 года (50 лет полёта)
 монете Монгольского монетного двора («50 лет космонавтике 1957—2007»)
 монета Малави 50 (2009)
 монетах Казахстана 50 и 500 тенге (2011)
 монете островов Кука 1 доллар (2011)
 монета 5 евро, выпуск в Сан-Марино (2011)
 монета Ниуэ 2 доллара (2011)
 монета Бенина (2011)
 монета республики Сахара

Прости нас, Юра 
Упадок и деградация космической отрасли в России и многочисленные неудачи Роскосмоса последних лет в частности, стали причиной возникновения мема «Прости нас, Юра», в рамках которого принято стыдиться перед Юрием Гагариным за неоправданные надежды

По мнению главы Роскосмоса Рогозина, разочарование и стыд за потерянный отечественный космос являются информационной атакой.

Разное

См. также 
 Филателистическая гагариниана
 Первый полёт человека в космос (омнибусная серия марок)

Примечания

Ссылки 
 
 

Культура
Память о Юрии Гагарине
Гагарин